

Geografia 
 Asa – Local government area della Nigeria

Sigle 
 Accessible surface area – area superficiale accessibile
 Advanced surface ablation – tecnica di chirurgia oculare refrattiva
 Accordo di stabilizzazione e associazione – dell'Unione europea
 Acido acetilsalicilico – farmaco antinfiammatorio non-steroideo
 Agremiação Sportiva Arapiraquense – società calcistica brasiliana
 Alta scuola per l'ambiente – Scuola di specializzazione dell'Università Cattolica del Sacro Cuore con sede a Brescia
 Area strategica di affari – nel marketing
 Army Security Agency – agenzia di servizi segreti dell'United States Army dal 1945 al 1976
 Atlético Sport Aviação – società calcistica angolana
 Autocostruzioni Società per Azioni – casa automobilistica italiana, attiva dal 1962 al 1967, costruttrice della ASA 1000 GT
 Azienda servizi ambientali – società multiutility di Livorno

Associazioni 

 American Society of Anesthesiologists
 American Standards Association – ente di standardizzazione statunitense
 Associazione sammarinese arbitri – associazione degli arbitri della Repubblica di San Marino

Religioni 
 Aša (avestico s.n. – "verità", "ordine", "giustizia") è una delle dottrine fondamentali del Mazdeismo nonché uno degli Ameša Spenta.

Codici 
 ASA – codice nazionale del CIO delle Samoa Americane
 ASA – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Assab (Eritrea)
 asa – codice ISO 639-3 della lingua asu (Tanzania)

Mitologia 
 Asa – la somma divinità che regna con clemenza e indulgenza sulle anime nella mitologia akamba

Medicina 

 ASA – classe di rischio anestesiologico

Onomastica
 Asa – nome proprio di persona ebraico maschile.
 Åsa – nome proprio di persona svedese femminile.

Musica 
 Aṣa – cantante nigeriana
 Aṣa – album di Aṣa del 2007
 Asa – album della one-man band viking metal tedesca Falkenbach

Persone 
 Asa di Giuda – re di Giuda.

Altro 
 ASA – scala di misura della velocità della pellicola definita dalla American Standards Association, oggi sostituita dalla scala ISO 5800:1987